Lampgas kan syfta på:

 Lampgas – gas för belysning, se lysgas
 Lampgas – en gas i glödlampor, inert gas